Ilha Comprida kan syfta på:

Brasilien 

 Ilha Comprida (kommun), São Paulo, 
 Ilha Comprida (ort), São Paulo,